Ferdinand este un nume germanic.

Regalitate

Aragon 
Ferdinand I al Aragonului
Ferdinand al II-lea al Aragonului

Danemarca
 Ferdinand, Prinț Ereditar al Danemarcei

Leon/Castilia/Spania 
Ferdinand I al Castiliei — a devenit rege 1037
Ferdinand al II-lea al Leonului — d. 1188; a devenit rege 1157
Ferdinand al III-lea al Castiliei — a devenit rege al Castiliei 1217, al Leonului 1230
Ferdinand al IV-lea al Castiliei — a devenit rege 1295
Ferdinand al V-lea — cunoscut ca Ferdinand al II-lea al Aragonului
Ferdinand al VI-lea al Spaniei — a devenit rege 1746
Ferdinand al VII-lea al Spaniei — a devenit rege 1808
Ferdinand al Austriei (1618–1641)

Italia 
 Ferdinand I de Napoli (1423 - 1494)

Portugalia 
Ferdinand I al Portugaliei
Ferdinand al II-lea al Portugaliei (1816–1885), al doilea soț al reginei Maria II
Infantele Fernando, Conte de Flandra, fiu al regelui Sancho I al Portugaliei
Infantele Ferdinand, al 2-lea Duce de Viseu și primul Duce de Beja, tatăl regelui Manuel I al Portugaliei
Infantele Fernando, Duce de Guarda și Trancoso, al treilea fiu al regelui Manuel I al Portugaliei
Ferdinand I, al 2-lea Duce de Braganza, fiu al lui Afonso I, primul Duce de Braganza
Ferdinand II, al 3-lea Duce de Braganza, fiu al lui Ferdinand I
Ferdinand de Noronha, al 2-lea Conte de Vila Real, nepot al regelui Ferdinand I al Portugaliei

România 
Ferdinand I al României — 1865–1927; a devenit rege în 1914

Austria și statele germane 
Ferdinand I, Împărat Roman (1503–1564) împărat în 1556
Ferdinand al II-lea, Împărat Roman (1578–1637) împărat în 1619
Ferdinand al III-lea, Împărat Roman (1608–1657) împărat în 1637
Ferdinand I al Austriei (1793–1875) împărat al Austriei în 1835
Ferdinand, Duce de Braunschweig (1721–1792)

Note